Il singolare del Moorilla Hobart International 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Anna Čakvetadze era le detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Eléni Daniilídou ha vinto sulla Vera Zvonarëva a causa del ritiro per infortunio di quest'ultima..

Teste di serie 

  Al'ona Bondarenko (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (finale, ritirata per infortunio)
  Marija Kirilenko (ritiro per infortunio)
  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (primo turno, infortunio all'adduttore destro)

 Sania Mirza (quarti)
 Julia Vakulenko (ritirata per infortunio)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno, ritiro per infortunio)
 Gisela Dulko (primo turno,ritiro per infortunio)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moorilla Hobart International 2008